Eneko est un prénom masculin basque.

L'équivalent du prénom est «  » en espagnol. Prénom rendu célèbre par Eneko Arista, le premier roi de Navarre. Le féminin est Eneka.

Étymologie 
Eneko vient du basque ene (mien) + ko (suffixe hypocoristique), et qui pourrait se traduire par mon petit à moi.

Porteurs du prénom 
 Eneko Arista (vers 771 ?-851), premier roi de Navarre de 824 à 851, fondateur de la dynastie Arista et lointain ancêtre d'Henri IV de France, également demi-frère du wali (gouverneur) de Saragosse Musa ibn Musa de la dynastie des Banu Qasi.
 Eneko Landaburu, né en 1948, homme politique espagnol et représentant de l'Union européenne.
 Eneko Zarrabeitia Salterain, membre de l'ETA.
 Eneko Goia (1971-) maire de Saint-Sébastien (2015-)

Lien interne 
 Liste de prénoms basques

Références 

Prénom basque masculin
Prénom masculin